Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

145e régiment d'infanterie
145e régiment d'infanterie territoriale

 d'infanterie du Roi ( d'infanterie lorrain)

Homonymie d'unités militaires